Er zijn enkele tientallen Rijksdagen in Augsburg geweest. De bekendste zijn:
 De Rijksdag van Augsburg (1500), het Heilige Roomse Rijk werd ingedeeld in zes kreitsen
 De Rijksdag van Augsburg (1530), waarin getracht werd de strijdende partijen in de reformatie tot elkaar te brengen
 De Rijksdag van Augsburg (1547-1548), waarin het Augsburger Interim werd geproclameerd, waarin getracht werd de voorlopige religieuze situatie in Duitsland te regelen
 De Rijksdag van Augsburg (1555), dat een definitieve regeling van de godsdienstsituatie bracht, de "Godsdienstvrede van Augsburg"